Jonathan Erlich och Andy Ram var regerande mästare, men Erlich valde att inte delta, p.g.a. en armbågsskada, bara Ram deltog det är året. 
Ram spelade tillsammans med Max Mirnyj, men förlorade mot Feliciano López och Fernando Verdasco i den andra omgången.

Bob och Mike Bryan vann titeln genom att finalbesegra Mahesh Bhupathi och Mark Knowles, 2-6, 7-6, 6-0.

Seedning

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjic (Andra omgången)
  Bob Bryan /  '''Mike Bryan (Mästare)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Final)
  Lukas Dlouhy /  Leander Paes (Semifinal)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (Andra omgången)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Kvartsfinal)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (Tredje omgången)
  Marcelo Melo /  Andre Sa ''(Andra omgången)

  Max Mirnyj /  Andy Ram ''(Andra omgången)
  Simon Aspelin /  Pavel Vizner ''(Första omgången)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt'' (Andra omgången)
  Arnaud Clement /  Marc Gicquel'' (Första omgången)
  Christopher Kas /  Rogier Wassen'' (Andra omgången)
  Frantisek Cermak /  Michal Mertinak ''(Andra omgången)
  Travis Parrott /  Filip Polasek'' (Andra omgången)
  Eric Butorac /  Jamie Murray ''(Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Externa länkar
 Lottning

Australiska öppna 2009